Die All England 1928 fanden vom 4. bis zum 11. März 1928 in London statt. Es war die 25. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 14. Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Der Titel des Vorjahres konnten nur im Herreneinzel verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1928
1928
Sportveranstaltung in der City of Westminster